Rajd Szwecji 2022 (69. Rally Sweden) – 69. Rajd Szwecji rozgrywany w Szwecji od 24 do 27 lutego 2022 roku. Była to druga runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2022. Rajd był rozegrany na śniegu i lodzie.  W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2, WRC3 i WRC3 Junior. Rajd wygrał Fin Kalle Rovanperä kierujący samochodem Toyota GR Yaris Rally1, było to jego trzecie zwycięstwo w rajdach WRC. Drugie miejsce ze stratą 22 sekund zają Belg Thierry Neuville jadący samochodem	Hyundai i20 N WRC Rally1, to dla niego czwarte podium w szwedzkiej rundzie mistrzostw świata i 51 w ogólnych statystykach startów w WRC. Trzeci ze strata blisko 31 sekund był kolejny Fin Esapekka Lappi również jadący samochodem Toyota GR Yaris WRC Rally1. Jedyny polski zawodnik stratujący w tym rajdzie Michał Sołowow, pilotowany przez Macieja Barana, w swoim dwunastym starcie w Rajdzie Szwecji zajął szesnaste miejsce w klasyfikacji generalnej, ósmej w WRC 2 i pierwszej w podkategorii Masters . Ze względu na ochronę stad reniferów odwołano dwa odcinki specjalne (dziewiąty i trzynasty) o długości łącznej 41,04 km.

Lista startowa

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage w klasyfikacji generalnej - OS19

Klasyfikacja generalna rajdu 

W klasyfikacji generalnej i WRC2 dodatkowe punkty w klasyfikacji indywidualnej przyznawane są za odcinek Power Stage.

Klasyfikacje RMŚ 2022 po 2 rundach 

Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Kierowcy 

|}

Klasyfikacja zespołowa

WRC2

WRC3

WRC3 Junior

W klasyfikacji WRC3 Junior dodatkowe punkty są przydzielane za zwycięstwo każdego odcinka specjalnego i umieszczone są w tabeli w indeksie górnym po miejscu zdobytym w rajdzie.

Uwagi

Przypisy 

Rajd Szwecji
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2022
2022 w Szwecji